Anne Hastings, condesa de Shrewsbury (c. 1471 – 1520)  fue una noble inglesa, quién sirvió como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón, primera esposa de  Enrique VIII de Inglaterra. Anne fue la primera mujer de George Talbot, IV conde de Shrewsbury. Fue hermana uterina de Cecily Bonville, baronesa Harington y Bonville, la heredera más rica en la Inglaterra de finales del siglo XV.

Anne fue también baronesa Furnivall, por ser su marido el IX barón Furnivall.

Familia y primeros años 
Anne nació en 1471 aproximadamente, siendo la hija menor de William Hastings, I barón Hastings, y Katherine Neville, hermana de Warwick el Hacedor de Reyes.  Anne tuvo cinco hermanos: Edward, II barón de Hastings; William; Richard; George y Elizabeth. Tambi´en tenía una medio hermana mayor, Cecily Bonville, cuyo padre fue ejecutado por los Lancaster tras la batalla de Wakefield. Cecily era la heredera más rica de Inglaterra, siendo baronesa Harington y Bonville por derecho propio.

Anne creció durante la Guerra de las Dos Rosas, que partió a Inglaterra en torno a dos ramas de la Familia Real, los York y los Lancaster.

El padre de Anne era un yorkista, siendo amigo y Los Cambelán de Eduardo IV. Después de la muerte de este en abril de 1483, Jane Shore, amante de Hastings, introdujo al padre de Anne en una conspiración contra el Lord Protector, futuro Ricardo III. Ante tal traición, Hastings fue llevado a la Torre de Londres y ejecutado inmediatamente el 13 de junio de 1483. La madre y hermana de Anne fueron puestas bajo protección de Ricardo III.

Para el momento de la ejecución de su padre, Anne estaba casada con el protegido de su padre. Su madre, con permiso real, reclamó la guardia de su yerno hasta que fuera mayor de edad.

Matrimonio y descendencia 
En algún momento antes del 27 de junio de 1481,  con unos diez años, Anne se casó con el protegido de su marido de trece años, George Talbot, IV conde de Shrewsbury, IX barón Furnivall. Los condes de Shrewsbury eran primos segundos. Tuvieron once hijos:
 Francis Talbot, más tarde XI barón Talbot y V conde de Shrewsbury (c. 1500-1560)
 Lady Elizabeth Talbot (c. 1507-después del 6 de mayo de 1552), casada con William Dacre, III barón Dacre.
 Lady Margaret Talbot, esposa de Henry Clifford, I conde de Cumberland.
 Lady Mary Talbot (m. 16 de abril de 1572), casada con Henry Percy, VI conde de Northumberland
 Henry Talbot, murió joven
 John Talbot, murió joven
 John Talbot, murió joven
 William Talbot, Mariscal de Irlanda
 Richard Talbot
 Lady Anne Talbot, madre de Henry Compton, I barón Compton
 Lady Dorothy Talbot

Vida en la corte 
A inicios del reinado de Enrique VIII, Anne fue llamada a la corte para servir como dama de su reina, Catalina de Aragón. No es sabido cuánto tiempo sirvió en el cargo.

Muerte 
Anne murió en 1520. Fue enterrada en la Iglesia de St. Peter y St. Paul, actual catedral de Sheffield. George Talbot había mandado construir una capilla en dicha iglesia, a fin de que sirviera como capilla familiar. Tras su muerte, se construyó un monumento con su efigie, flanqueada por la de sus dos esposas.

Ancestros

Notas

Referencias 

 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Inglesas del siglo XVI
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1520
Nacidos en 1471
Damas de compañía de Inglaterra
Familia Hastings